Tashkent Open 2012 var en tennisturnering, der blev afholdt i 2012 som en del af WTA Tour 2012. Eleni Daniilidou og Vitalia Diatchenko var forsvarende mester, men de valgte ikke at forsvare deres titel sammen.

Seedning

  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (Semifinalen)
  Nina Bratchikova /  Alexandra Panova (Første runde)

<li>  Eva Birnerová /  Eleni Daniilidou (Første runde)
<li>  Alizé Cornet /  Alla Kudryavtseva (Første runde)

Program

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012